Ljungqvist est unpatronyme porté notamment par :

 Arne Ljungqvist (1931-), professeur de médecine et dirigeant sportif suédois ;
 Ida Ljungqvist (1981-), modèle féminin tanzanienne et suédoise :
 Marcus Ljungqvist (1974-), coureur cycliste suédois.